Мойынты () — железнодорожная станция в Шетском районе Карагандинской области Казахстана.

История 
Расположена на Астана — Мойынты — Берлик и участке Мойынты — Актогай.

Станция открыта в 1939 году под названием Моинты. С 2002 года носит современное название.

К 2025 году железная дорога между Мойынты — Актогай будет электрифицирована.

Примечания 

Шетский район
Железнодорожные станции Казахстана